Bernadette steht für:

 Bernadette, ein weiblicher Vorname
 Bernadette – Das Wunder von Lourdes, Film von Jean Delannoy
 La Passion de Bernadette, Film von Jean Delannoy
 Bernadette (Kurzfilm), Kurzfilm von Duncan Campbell
 Bernadette (2019), Film von Richard Linklater
 Bernadette, Songtitel der Soul-Gesangsband The Four Tops von 1967
 Bernadette, Nachname von Jamie Bernadette (* 1987), US-amerikanische Schauspielerin, Synchronsprecherin, Filmproduzentin und Drehbuchautorin.